Юрий Владимирович Оленников (род. 4 октября 1962 г.) — российский актёр театра и кино.

Биография 
После окончания общеобразовательной школы Юрий Владимирович Оленников поступил в Ленинградский государственный институт Театра, Музыки и Кино, который окончил в 1984 году. После окончания ЛГИТМиК работал актёром в разных театрах. В 1989 поступил на заочный режиссёрский факультет Щукинского училища (мастерская Е. Симонова). В 2000 году поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссёров в мастерской Алексея Германа и Светланы Кармалиты. После окончания высших курсов проходил практику на съёмочной площадке киноленты «Трудно быть богом» (второй режиссёр).

Параллельно обучению на курсах работал в театральной труппе театра Сатирикон.

Из актёрских работ самой известной у Юрия Владимировича является роль советского разведчика-перебежчика Виктора Суворова в польско-германском (Польша, Украина, Германия) фильме «Аквариум или одиночество шпиона», снятого по повести бывшего сотрудника резидентуры ГРУ в Женеве Владимира Резуна, бежавшего в Великобританию в 1978 году. Этот фильм принес ему международную известность. В титрах был указан, как Юрий Смольский. Также одной из наиболее известных ролей Юрия Оленникова стала роль бухгалтера в одноимённом клипе группы «Комбинация».

В кино актёр дебютировал в 1988 году: он снялся в фильме-спектакле «Барабанщик, который ничего не боялся». В качестве режиссёра впервые выступил в 2003 году, сняв короткометражный фильм «Петерболд».

 Актёр в фильмах:
 «Аквариум или Одиночество шпиона» Польша, Германия, Украина
 «Начало пути» Киностудия Горького
 «Дон Жуан или любовь к геометрии» Лентелефильм
 «Крест Милосердия» Беларусьфильм
 «Долететь до своих» Киностудия им. Довженко
 «Золотой автомобиль» Беларусьфильм
 1988 — «Барабанщик, который ничего не боялся»
 1988 — «Полёт птицы»
 1992 — «Тишина» (сериал)
 1993 — «Потрясение»
 1993 — «Сикимоку»
 1996 — «Маркиз де Сад»
 1997 — «Не валяй дурака…»
 2004 — «Мангуст-2»
 2009 — «Город соблазнов»
 2011 — «Амазонки»
 2012 — «В зоне риска»
 2013 — «Ледников»

 Режиссёр фильмов:
 2007—2009 — режиссёр сериала «След»
Серии: (298) «Новая жизнь», (297) «Почти Агата Кристи», (284) «Спецагент», (283) «Первая смена», (270) «Халява», (272) «Рыночные отношения», «Школьная история», (57)"Не детская история", (58) «Зачем тебе жить» (50) «Дело Круглова», «Кристалл», «Не детское время», (157) «Свой среди чужих», (70) «Рикошет», (72) «Принцип матрёшки», «Скромность».
 2009 — «Летучий отряд»
 2008 — «ГИБДД и т. д.»
 2006 — «Молодые и злые»
 2003 — «Петерболд»
 2006 — второй режиссёр телесериал 25 серий «Капитанские дети»
 2005 — второй режиссёр кинофильм «Маяк»
 2004 — второй режиссёр «Господа присяжные»
 1999—2003 — режиссёр «Трудно быть богом» Студия «Север». Реж.-постановщик А. Ю. Герман

 Автор сценариев и инсценировок:
 «Петерболд» сценарий короткометражного фильма
 «Победа Иванова» по рассказу Платонова «ВОЗВРАЩЕНИЕ» сценарий полнометражного фильма
 «Двуликий Янус» 12 серийный проект по повести С. Куприянова «Затмение безумного солнца» По заказу ЦПШ
 «Повести Белкина» по произведениям А. С. Пушкина. Театральная инсценировка

 Автор театральных постановок:
 2007 — «Барышня-крестьянка» Арзамасский Театр Драмы. Музыка Э. Артемьев. Художник В. Хадамов
 2006 — «Снежная королева» Х. К. Андерсен. Арзамасский Театр Драмы

Ссылки 
 Страничка актёра Оленникова Юрия на сайте кино-театр
 Страничка на ресурсе актёров российского и советского кино
 [kinoplaneta.net/persona/2577/jurijj-olennikov/index.html Страничка на ресурсе Кинопланета]
 Страничка на ресурсе Киногильдия
 Страничка на ресурсе Кинопоиск
 Фотографическое портфолио режиссёра и актёра Юрия Оленникова на сайте фотографа Алексея Маслова

Актёры по алфавиту
Режиссёры по алфавиту
Родившиеся в Санкт-Петербурге
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров